Il singolare maschile del Brisbane International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Michaël Llodra era il detentore del titolo, ma ha perso al 2º turno contro Radek Štěpánek.

Radek Štěpánek ha vinto in finale 3–6, 6–3, 6–4, contro Fernando Verdasco.

Teste di serie 

  Novak Đoković   (primo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti)
  Fernando Verdasco   (finale)
  Robin Söderling (quarti)

 Tomáš Berdych (secondo turno) 
 Mardy Fish (primo turno) 
 Richard Gasquet (semifinali)  
 Radek Štěpánek (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brisbane International 2009
ATP World Tour 2009